Четвёртый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 декабря 1949 года по 5 марта 1950 года. В чемпионате участвовали 31 команда, увеличилось число участников как в Первой , так и во Второй группах. Победителем третий раз подряд стала команда ЦДКА.

В авиакатастрофе 7 января 1950 года возле Свердловска погибли 11 членов команды ВВС МВО, летевших на игру регулярного сезона в Челябинск.

Подготовка к чемпионату 

Были внесены изменения в правила:
 введено понятие «начинающий состав» - список игроков, сообщаемый перед каждым периодом секретарю матча, которые должны начинать игру
 заявка на матч увеличена с 12 до 15 игроков, включая двух вратарей
 замена разрешены в любой момент матча (ранее - только во время остановок игры)
 расширилось использование штрафного броска - кроме сбития игрока, вышедшего один на один с вратарём, буллит назначается за закрытие телом ворот от шайбы, за бросок клюшки по шайбе при игре в своей зоне
 штрафной бросок разрешено производить любому игроку, а не тому, против которого было нарушение
 вратарь, получивший «малый» штраф, не удаляется с площадки. Вместо него, по решению капитана удаляется один из полевых игроков. Вместо «большого» штрафа, при нарушении правил вратарём, производится штрафной бросок
 судей разделили на главного и помощника, добавив вариант с тремя судьями - главного и двух судей на линиях. Утверждён состав судейской коллегии, включив неё секундометриста, счётчика штрафного времени, судей у ворот и секретаря
 при персональном удалении до конца матча, дополнительно назначается удаление команде на 5-10 минут
 уточнили правила ведения силовой борьбы, разрешена борьба по всей площадке
 разрешено играть без клюшки, в случае её поломки, до остановки игры. Вратарю разрешено играть без клюшки без ограничений
 изменены правила вбрасывания при остановках игры
 утверждена новая разметка площадок
 высота бортов устанавливается от 1,015 до 1,22 метра
 введена должность заместителя капитана команды
 игроки должны выходить на лёд с номерами на форме (1 - вратарь, 2 - правый защитник, 3 - левый, 4 - правый нападающий, 5 - центральный, 6 - левый и т.д.)
 установлено деление хоккеистов по возрастным группам

Традиционный всесоюзный сбор тренеров и судей на этот раз был проведён в Свердловске.

Первая группа 

В главный турнир, где разыгрывались медали, было допущено 9 лучших клубов прошлого сезона, и 3 лучших клуба Второй группы. Команда занявшая последнее место переходила во Вторую группу.

Команды проводили между собой домашний и выездной матчи. Единственное исключение составили матчи между ВВС МВО и «Динамо» Свердловск, оба проведённые в конце сезона в Москве.

Снова на пяти верхних строках турнирной таблицы оказались московские команды. ЦДКА, пройдя первый круг без потерь, несмотря на спад в начале второго, поделив очки с другими призёрами и сыграв один матч вничью с аутсайдером, уверенно занял первое место.
ВВС МВО, до катастрофы в Кольцово из 9 матчей выигравшего 7, сумели завершить чемпионат в шаге от призового места с минимальным отрывом.

Если команды, попавшие в Первую группу из-за её расширения, выступили удачно, заняв места в середине турнирной таблицы, то победитель Второй группы - московский «Локомотив», занял последнее место, и выбыл из высшего дивизиона.

Лучшие бомбардиры 
 Всеволод Бобров (ВВС МВО) — 36 шайб
 Анатолий Тарасов (ЦДКА) — 27 шайб
 Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) — 27 шайб
 Виктор Шувалов (ВВС МВО) — 27 шайб
 Зенонас Ганусаускас («Спартак» Москва) — 25 шайб
 Владимир Меньшиков (ЦДКА) — 24 шайбы
 Альфонс Егерс («Даугава» Рига) — 23 шайбы
 Владимир Елизаров (ЦДКА) — 22 шайбы
 Владимир Новожилов («Спартак» Москва) — 21 шайбы
 Франц Лапин («Большевик» Ленинград) — 21 шайба
 Георгий Женишек («Дзержинец» Челябинск) — 21 шайба
 Евгений Бабич (ЦДКА, ВВС МВО) — 20 шайб
 Александр Уваров («Динамо» Москва) — 20 шайб

Составы команд 
 ЦДКА: Борис Афанасьев, Григорий Мкртычан; Евгений Бабич, Беляй Бекяшев, Владимир Брунов, Анатолий Васильев, Михаил Гащенков, Виктор Давыдов, Владимир Елизаров, Александр Комаров, Игорь Курбатов, Владимир Меньшиков, Владимир Никаноров (капитан), Михаил Орехов, Николай Сологубов, Андрей Старовойтов, Анатолий Тарасов, Дмитрий Уколов. Тренер — Анатолий Тарасов.
 «Динамо» М: Карл Лиив, Виктор Ставровский; Виктор Климович, Василий Комаров, Револьд Леонов, Николай Медведев, Анатолий Молотков, Георгий Павлов, Борис Петелин, Николай Поставнин, Олег Толмачёв, Василий Трофимов (капитан), Александр Уваров. Тренер — Аркадий Чернышёв.
 «Крылья Советов»: Борис Запрягаев, Василий Чепыжев; Валентин Бурцев, Игорь Горшков, Алексей Гурышев, Владимир Егоров, Валентин Захаров, Анатолий Кострюков, Пётр Котов, Альфред Кучевский, Сергей Митин, Юрий Пантюхов, Николай Паршин, Александр Прилепский, Генрих Сидоренков, Леонид Степанов. Тренер — Владимир Егоров.
 ВВС МВО: Николай Исаев, Харий Меллупс, Николай Пучков, Борис Тропин; Анатолий Архипов, Евгений Бабич, Всеволод Бобров, Борис Бочарников, Александр Виноградов (капитан), Василий Володин, Евгений Воронин, Павел Жибуртович, Юрий Жибуртович, Зденек Зикмунд, Александр Моисеев, Анатолий Моисеев, Иван Новиков, Евгений Рогов, Александр Стриганов, Юрий Тарасов, Виктор Тихонов, Андрей Чаплинский, Виктор Шувалов, Роберт Шульманис. Тренер — Матвей Гольдин, Борис Бочарников, Павел Коротков.
 «Спартак»: Евгений Климанов, Дмитрий Петров; Виталий Артемьев, Элмар Баурис, Зенонас Ганусаускас, Владимир Горохов, Анатолий Егоров, Лев Жибуртович, Игорь Нетто, Виктор Никифоров, Василий Николаев, Юрий Николаев, Николай Нилов, Владимир Новожилов, Владимир Руднев, Анатолий Сеглин, Борис Седов, Борис П. Соколов (капитан). Тренер — Александр Игумнов.
 «Даугава»: Владимир Бриедис, Аугуст Петерсонс; Арнольд Браунс, Харий Витолиньш (капитан), Альфонс Егерс, Лаймонис Зилпаушс, Николай Кестерис, Эдгар Клавс, Арвид Никлас, Роберт Пакалнс, Карл Ронис, Георг Страупе, Вальдемар Шульманис. Тренер — Эдгар Клавс, Арвид Петерсон.
 «Большевик»: Юрий Тоидзе, Михаил Янковский; Владимир Быков, Валентин Быстров, Евгений Волков, Борис Калинин, Константин Копчёнов, Александр Кучинский, Виктор Лапин, Франц Лапин, Николай Мошков, Евгений Соколов, Борис Субботин, Евгений Субботин, Порфирий Шелешнев. Тренер — Иван Таланов.
 «Динамо» Св: Борис Андреев, Вадим Кузнецов, Юрий Писарев; Игорь Базанов, Алексей Жуков, Александр Коротков (капитан), Борис Машанов, Илья Михайлов, Лев Мишин, Александр Морозов, Алексей Орлов, Вениамин Петров, Пётр Петров, Андрей Русаков, Дмитрий Рыжков, Борис Н. Соколов, Леонид Степанов, Василий Ульянов, Сергей Уфимцев. Тренер — Георгий Фирсов.
 «Динамо» Т: Эдуард Пиппер, Элдур Халлап; Элмар Ильвес, Элмар Мельдер, Альфред Пяллу, Юлиус Раудсепп, Лембит Ряммаль (капитан), Олев Ряммаль, Харри Сахрис, Лембит Сепп, Эдгар Юргенс. Тренер — Эльмар Саар.
 «Дзержинец»: Анатолий Мильцер, Борис Ребянский; Николай Алексушин, Николай Ахманаев, Виктор Васильев, Георгий Женишек (капитан), Михаил Зайцев, Николай Захаров, Сергей Захватов, Владимир Каравдин, Александр Комаров, Александр Пономарёв, Борис Семёнов, Олег Сорокин, Юрий Тепляков, Пётр Черненко, Владимир Штырков, Тренер — Виктор Васильев.
 «Динамо» Л: Владимир Башкиров, Павел Забелин, Виктор Казаков; Анатолий Викторов, Анатолий Графов, Пётр Иванов, Василий Латков, Борис Орехов, Александр Смолин, Альберт Соколов, Евгений Стариков, Евгений Татьков, Валентин Фёдоров, Василий Фёдоров, Дмитрий Фёдоров, Георгий Шавыкин. Тренер — Валентин Фёдоров.
 «Локомотив»: Николай Грачёв, Виктор Ходынский; Леонид Астапов, В. Зайцев, Александр Лобанов, Александр Новокрещёнов (капитан), Б. Озеров, А. Пономарёв, В. Прокофьев, Евгений Рогов, Борис Сысоев, С. Тимошин, Алексей Цырулев, Николай Эпштейн. Тренер — Александр Новокрещёнов.

Факты чемпионата

Переходы 
Вновь значительно укрепилась команда ВВС. Перед началом сезоном в неё перешли:
 из рижского «Динамо» лучший вратарь СССР Харий Меллупс и защитник Роберт Шульманис
 из «Дзержинца» Виктор Шувалов и Евгений Рогов
Начиная с десятой игры за команду стал выступать Всеволод Бобров, а чуть позже начинавший сезон в ЦДКА Евгений Бабич.
 из таллиннского «Динамо» в московское перешёл вратарь Карл Лиив
 в ЦДКА перешли из ленинградского «Спартака» Беляй Бекяшев, из московского Дмитрий Уколов, из ленинградского «Дзержинца» Михаил Гащенков, из ДО Хабаровск Александр Комаров и Николай Сологубов, из «Локомотива» Владимир Елизаров
 «Дзержинец» покинули московские игроки: Борис Кулагин (МВО Москва), Леонид Степанов («Крылья Советов»), Николай Эпштейн («Локомотив»)
 в «Крылья Советов» перешёл лидер атак «Спартака» Валентин Захаров
 в «Спартак» перешёл рижанин Элмар Баурис

Переименования 
Два участника чемпионата сменили названия. Рижское «Динамо» стало носить название «Даугава», а команда института им. Лесгафта, начав сезон под наименованием СКИФ, закончила его под названием «Большевик».

Результаты матчей 
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах ЦДКА с «Локомотивом» – 15-2, ВВС с ленинградским «Динамо» – 13-1 и 16-6. Последний матч стал самым результативным. Наименее результативным стал матч между «Локомотивом» и таллиннским «Динамо» – команды не забросили ни одной шайбы.

Вторая группа 

Как и в Первой группе, во Второй было принято решение увеличить число участников. Если в прошлом сезоне планировалось участие 16 команд (фактически играло 12), то в этом планировалось участие 24 клубов, разбитых уже на 3 зоны. Однако сезон прошёл только с участием 19 команд (из них 11 новичков) из 15 городов. Не стали принимать участие команды ЦДКА-2, ВВС-2, «Торпедо» Москва, ДО Свердловск, «Металлург» Магнитогорск, «Большевик» Иваново и «Спартак» Вильнюс. Вместо них играли «Большевик» Москва и «Инкарас» Каунас.

Команды играли между собой домашнюю и гостевую встречи. Команды, занявшие первые два места в своих зонах, выходили в финал, победитель которого переходил в Первую группу.

Турнир стартовал в середине декабря.

1-я зона 

Из 42 матчей состоялось только 37. В остальных, из-за неявки гостей, им было защитано техническое поражение. Первое место, со стопроцентным результатам, заняла команда Московского военного округа. В финальные игры прошла также команда из Горького.

2-я зона 

С большим преимуществом в финальные игры прошли «Динамо» Челябинск и прошлогодний чемпион РСФСР новосибирское «Динамо».

3-я зона 

Матчи в 3-й зоне начались позже из-за погоды. Потеряв только одно очко, первое место заняла команда минского «Спартака». В борьбе за второе место победили армейцы Риги.

Аутсайдер зоны не сыграл ни одного матча с лидером. В первом матче ему защитали техническое поражение, второй матч из-за тёплой погоды, и ввиду отсутствия турнирной значимости, решили не проводить.

Финальный турнир 

Игры прошли с 23 февраля по 2 марта на стадионе МВО в Москве. Решающей оказалась игра между командами, вышедшими из 3-й зоны. Минчане свели матч к ничьей, и вышли в Первую группу. Рижские армейцы после двух неудачных попыток выйти в высший дивизион решили полностью сосредоточиться на хоккее с мячом.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1949-50 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1949—1950
 http://www.hockeystars.ru/art1950.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1949 год в хоккее
1950 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1949 году
Чемпионаты СССР в 1950 году